Saltwater Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Saltwater Creek (Bynoe River), Nebenfluss des Bynoe River in Queensland
 Saltwater Creek (North Kennedy River), Nebenfluss des North Kennedy River in Queensland
 Saltwater Creek (Tasmanien), Fluss auf der Tasman-Halbinsel